Анато́лий Мигуно́в:
 Мигунов, Анатолий Иванович (род. 1946) — советский и российский логик. Заведующий кафедрой логики философского факультета СПбГУ (с 1999).
 Мигунов, Анатолий Николаевич (род. 1954) — российский политический деятель. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (с 2012 года). Мэр города Арзамаса (2000—2012).